Академия изящных искусств () — высшее учебное заведение в Гданьске, Польша.

История 
15 октября 1945 года в Сопоте был основан «Государственный институт изящных искусств», который позднее был переименован в «Государственную Высшую школу изящных искусств в Гданьске». В 1954 году Высшая школа изящных искусств была переведена в Гданьск в восстановленный Большой арсенал.

В 1968 году для Высшей школы изящных искусств по проекту архитектора Рышарда Семки было построено здание в модернистском стиле.

С 1996 года Высшая школа изящных была переименована в Академию изящных искусств.

Ректоры 
 Душенько, Францишек (1981—1987).

Ссылки 
 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 1945-2005: tradycja i współczesność. Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2005 - 407 с 
 Информация 

Появились в 1945 году в Польше
1945 год в культуре и искусстве
Гданьск
Художественные вузы Польши
Высшие учебные заведения Гданьска